

Cinema 
Hurt – film del 2009 diretto da Barbara Stepansky

Geografia 
Hurt – città della Contea di Pittsylvania, Virginia (Stati Uniti d'America)

Musica 
 Hurt – gruppo musicale alternative rock statunitense
 Hurt – singolo di Roy Hamilton del 1954; le cover sono state realizzate da Timi Yuro e Elvis Presley
 Hurt!!!!!!! – album di Timi Yuro del 1961
 Hurt – singolo dei Nine Inch Nails del 1995, dall'album The Downward Spiral
  Hurt – album di Chris Spedding del 1977
 Hurt – album degli Hurt del 2000
 Hurt/Personal Jesus – singolo di Johnny Cash del 2002
 Hurt – singolo di Christina Aguilera del 2006, dall'album Back to Basics
 Hurt – singolo di T.I. del 2007, dall'album T.I. vs. T.I.P.
 Hurt: The EP – EP di Leona Lewis del 2011
 Hurt – singolo di Aksel Kankaanranta del 2021

Persone 
Bobby Lee Hurt – cestista statunitense
John Hurt – attore britannico
Maurice Hurt –  giocatore di football americano statunitense
Mississippi John Hurt – cantante e chitarrista statunitense
William Hurt – attore statunitense